Reidel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Reidel (1894–1972), deutscher Maler und Kunsthändler
 Hans Reidel (* 1955), deutscher Komponist, Arrangeur, Bandleader, Klarinettist und Pianist 
 Karl Reidel (1927–2006), deutscher Bildhauer
 Marlene Reidel (1923–2014), deutsche Malerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 D. Reidel Publishing Company, Wissenschaftsverlag
 Reidl
 Raidel